Протасе́вич () — польско-белорусская шляхетская фамилия (герб Држевица); образована от имени Протас ← Протасий.

Известные носители:
 Протасевич, Александр Александрович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 18 сентября 1917.
 Протасевич, Валериан (ок. 1505 1579) — религиозный и церковный деятель Речи Посполитой.
 Протасевич, Вячеслав Степанович (1913—1992) — советский белорусский народный мастер традиционных музыкальных инструментов, исполнитель.
 Протасевич, Иона (ум. 1577) — митрополит Иона Протасевич-Островский — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1569—1576).
 Протасевич, Пётр Константинович — Георгиевский кавалер; капитан; 4 апреля 1917.
 Протасевич, Роман Дмитриевич (род. 1995) — белорусский журналист, блогер и политический активист.
 Протасевич, Яцек (род. 1967) — депутат Европарламента от Польши (2004—2014).

См. также 
 Протосевич
 Протасов

Примечания